Чемпіонат Мальти з футболу 2002—2003 — 88-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул здобула Сліма Вондерерс.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Біркіркара взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Мальти 2002—2003.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2002—2003
Мальта
Мальта
2002 у Мальті
2003 у Мальті